Приведены списки десяти самых продаваемых (best-selling)  легковых автомобилей в Европе за соответствующий  календарный год.  отмечены новички списков.

1996 

 Volkswagen Golf — 630 939 шт.
 Fiat Punto — 550 470 шт.
 Ford Fiesta — 541 982 шт.
 Opel/Vauxhall Astra — 507 931 шт.
 Opel/Vauxhall Corsa — 482 808 шт.
 Ford Escort — 456 729 шт.
 Volkswagen Polo — 440 944 шт.
 Renault Clio — 368 796 шт.
 Opel/Vauxhall Vectra — 363 861 шт.
 Renault Megane — 357 651 шт.

Источник:

1997 

 Fiat Punto — 583 311 шт.
 Volkswagen Golf — 507 657 шт.
 Opel/Vauxhall Astra — 496 179 шт.
 Opel/Vauxhall Corsa — 490 961 шт.
 Renault Megane — 478 655 шт.
 Volkswagen Polo — 451 300 шт.
 Ford Escort — 419 719 шт.
 Ford Fiesta — 416 639 шт.
 Opel/Vauxhall Vectra — 383 056 шт.
 Renault Clio — 342 755 шт.

Источник:

1998 

 Volkswagen Golf — 665 714 шт.
 Opel/Vauxhall Astra — 575 379 шт.
 Fiat Punto — 542 874 шт.
 Opel/Vauxhall Corsa — 494 975 шт.
 Volkswagen Polo — 418 057 шт.
 Renault Clio — 415 644 шт.
 Ford Fiesta — 384 216 шт.
 Opel/Vauxhall Vectra — 369 840 шт.
 Volkswagen Passat — 350 967 шт.
 Peugeot 306 — 317 489 шт.

Источник:

1999 

 Volkswagen Golf — 703 932 шт.
 Opel/Vauxhall Astra — 670 547 шт.
 Renault Clio — 496 848 шт.
 Ford Focus — 488 679 шт.
 Opel/Vauxhall Corsa — 463 341 шт.
 Peugeot 206 — 458 411 шт.
 Fiat Punto — 442 866 шт.
 Volkswagen Polo — 351 666 шт.
 Volkswagen Passat — 323 415 шт.
 Renault Mégane — 313 220 шт.

Источник:

2000 

 Volkswagen Golf — 685 029 шт.
 Opel/Vauxhall Astra — 560 226 шт.
 Peugeot 206 — 555 180 шт.
 Fiat Punto — 550 639 шт.
 Ford Focus — 513 347 шт.
 Renault Clio — 469 965 шт.
 Opel/Vauxhall Corsa — 404 522 шт.
 Volkswagen Polo — 364 402 шт.
 BMW 3 — 330 604 шт.
 Renault Mégane — 321 177 шт.

Продажи в следующих странах: Австрия, Бельгия, Венгрия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Финляндия, Франция, Швейцария и Швеция.

Источник:

2001 

 Volkswagen Golf — 665 337 шт.
 Peugeot 206/206 SW — 630 588 шт.
 Ford Focus — 542 966 шт.
 Fiat Punto — 541 273 шт.
 Opel/Vauxhall Astra — 510 800 шт.
 Renault Clio — 495 190 шт.
 Opel/Vauxhall Corsa — 460 579 шт.
 BMW 3 — 343 866 шт.
 Volkswagen Polo — 334 507 шт.
 Volkswagen Passat — 331 543 шт.

Продажи в следующих странах: Австрия, Бельгия, Венгрия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Финляндия, Франция, Швейцария и Швеция.

Источник:

2002 

 Peugeot 206/206 SW — 594 585* + 35 187** = 629 772 шт.
 Volkswagen Golf — 596 415* + 22 640** = 619 055 шт.
 Ford Focus — 519 451* + 25 137** = 544 588 шт.
 Renault Clio — 501 908* + 21 369** = 523 277 шт.
 Opel/Vauxhall Astra — 439 309* + 31 205** = 470 514 шт.
 Peugeot 307/307 SW — 442 705* + 26 342** = 469 047 шт.
 Opel/Vauxhall Corsa — 422 112* + 23 717** = 445 829 шт.
 Fiat Punto — 418 118* + 26 511** = 444 629 шт.
 Volkswagen Polo — 357 146* + 24 535** = 381 681 шт.
 BMW 3 — 350 606* + 3 046** = 353 652 шт.

* — продажи в следующих странах западной Европы: Австрия, Бельгия, Венгрия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Финляндия, Франция, Швейцария и Швеция.

Источник: 

** — продажи в следующих странах центральной Европы: Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Словения и Чехия. 

Источник:

2003 

 Peugeot 206/206 SW — 491 687* + 41 648** = 533 335 шт.
 Volkswagen Golf — 494 832* + 20 649** = 515 481 шт.
 Renault Clio — 461 369* + 21 333** = 482 702 шт.
 Peugeot 307/307 SW — 440 421* + 29 398** = 469 819 шт.
 Ford Focus — 440 383* + 27 924** = 468 307 шт.
 Opel/Vauxhall Corsa — 366 535* + 34 749** = 401 284 шт.
 Fiat Punto — 361 856* + 29 317** = 391 173 шт.
 Opel/Vauxhall Astra — 350 015* + 40 050** = 390 065 шт.
 Renault Mégane — 354 814* + 33 184** = 387 998 шт.
 Volkswagen Polo — 344 169* + 26 869** = 371 038 шт.

* — продажи в следующих странах западной Европы: Австрия, Бельгия, Венгрия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Финляндия, Франция, Швейцария и Швеция.

Источник: 

** — продажи в следующих странах центральной Европы: Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Словения и Чехия. 

Источник:

2004 

 Volkswagen Golf — 552 906* + 23 797** = 576 703 шт.
 Peugeot 206/206 SW — 503 977* + 28 115** = 532 092 шт.
 Peugeot 307/307 SW — 450 712* + 20 400** = 471 112 шт.
 Renault Mégane — 404 788* + 25 752** = 430 540 шт.
 Ford Focus — 398 179* + 22 213** = 420 392 шт.
 Opel/Vauxhall Astra — 368 732* + 31 680** = 400 412 шт.
 Renault Clio — 377 988* + 16 949** = 394 937 шт.
 Opel/Vauxhall Corsa — 330 295* + 22 629** = 352 924 шт.
 Ford Fiesta — 312 533* + 12 240** = 324 773 шт.
 Fiat Punto — 308 217* + 17 062** = 325 279 шт.

* — продажи в следующих странах западной Европы: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария и Англия.

Источник: 

** — продажи в следующих странах центральной Европы: Чехия, Эстония, Венгрия, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Словения. 

Источник:

2005 

 Volkswagen Golf — 476 717 шт.
 Opel/Vauxhall Astra — 466 537 шт.
 Peugeot 206/206 SW — 412 745 шт.
 Ford Focus — 409 379 шт.
 Peugeot 307/307 SW — 376 021 шт.
 Renault Mégane — 342 370 шт.
 Renault Clio — 337 105 шт.
 Ford Fiesta — 325 838 шт.
 Renault Scenic/Grand Scenic — 302 198 шт.
 Opel/Vauxhall Corsa — 286 799 шт.

Продажи в следующих странах: Австрия, Бельгия, Венгрия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Франция, Финляндия, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.

Источник:

2006 

 Renault Clio — 470 356 шт.
 Ford Focus — 461 321 шт.
 Opel/Vauxhall Astra — 452 693 шт.
 Volkswagen Golf — 424 656 шт.
 Fiat Punto — 413 479 шт.
 Ford Fiesta — 369 907 шт.
 Volkswagen Passat — 343 531 шт.
 Peugeot 307/307 SW — 313 874 шт.
 Volkswagen Polo — 305 913 шт.
 Renault Mégane — 298 919 шт.

Продажи в следующих странах: Австрия, Бельгия, Венгрия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Турция, Франция, Финляндия, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.

Источник:

2007 

 Volkswagen Golf — 445 645 шт.
 Peugeot 207 — 445 232 шт.
 Opel/Vauxhall Astra — 443 092 шт.
 Ford Focus — 423 070 шт.
 Renault Clio — 422 643 шт.
 Opel/Vauxhall Corsa — 416 091 шт.
 Fiat Punto/Grande Punto — 388 537 шт.
 Ford Fiesta — 373 086 шт.
 Volkswagen Passat — 313 361 шт.
 Volkswagen Polo — 300 973 шт.

Продажи в следующих странах: Австрия, Бельгия, Венгрия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Франция, Финляндия, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.

Источник:

2008 

 Volkswagen Golf — 470 399 шт.
 Peugeot 207 — 413 881 шт.
 Ford Focus — 384 619 шт.
 Opel/Vauxhall Corsa — 374 355 шт.
 Renault Clio — 367 211 шт.
 Opel/Vauxhall Astra — 358 081 шт.
 Ford Fiesta — 342 027 шт.
 Fiat Punto/Grande Punto — 286 935 шт.
 Volkswagen Polo — 284 385 шт.
 Volkswagen Passat — 264 008 шт.

Продажи в следующих странах: Австрия, Бельгия, Венгрия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Франция, Финляндия, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.

Источник:

2009 

 Volkswagen Golf — 579 246 шт.
 Ford Fiesta — 483 744 шт.
 Peugeot 207 — 372 821 шт.
 Opel/Vauxhall Corsa — 361 645 шт.
 Ford Focus — 333 714 шт.
 Grande Punto — 327 447 шт.
 Renault Clio — 321 644 шт.
 Fiat Panda — 299 992 шт.
 Volkswagen Polo — 289 279 шт.
 Opel/Vauxhall Astra — 287 596 шт.

Продажи в следующих странах: Австрия, Бельгия, Венгрия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Франция, Финляндия, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.

Источник:

2010 

 Volkswagen Golf — 502 307 шт.
 Ford Fiesta — 426 695 шт.
 Volkswagen Polo — 364 439 шт.
 Renault Clio — 348 921 шт.
 Opel/Vauxhall Corsa — 333 622 шт.
 Peugeot 207 — 310 827 шт.
 Opel/Vauxhall Astra — 306 152 шт.
 Ford Focus — 292 348 шт.
 Fiat Punto — 266 553 шт.
 Renault Mégane — 272 612 шт.

Продажи в следующих странах: Австрия, Бельгия, Венгрия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Франция, Финляндия, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.

Источник:

2011 

 Volkswagen Golf — 493 899 шт.
 Ford Fiesta — 373 505 шт.
 Volkswagen Polo — 371 319 шт.
 Opel/Vauxhall Astra/Astra Classic — 327 354 шт.
 Opel/Vauxhall Corsa — 327 705 шт.
 Renault Clio — 303 847 шт.
 Ford Focus — 308 800 шт.
 Renault Mégane — 251 488 шт.
 Peugeot 207 — 245 603 шт.
 Volkswagen Passat — 245 241 шт.

Продажи в следующих странах: Австрия, Бельгия, Венгрия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Франция, Финляндия, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.

Источник:

2012 

 Volkswagen Golf — 441 641 шт.
 Ford Fiesta — 326 503 шт.
 Volkswagen Polo — 303 696 шт.
 Opel/Vauxhall Corsa — 281 875 шт.
 Opel/Vauxhall Astra/Astra Classic — 263 122 шт.
 Renault Clio — 259 624 шт.
 Ford Focus — 259 353 шт.
 Nissan Qashqai — 218 755 шт.
 Renault Mégane — 207 699 шт.
 Volkswagen Passat — 207 273 шт.

Продажи в следующих странах: Австрия, Бельгия, Венгрия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Франция, Финляндия, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.

Источник:

2013 

 Volkswagen Golf — 464 313 шт.
 Ford Fiesta — 292 640 шт.
 Renault Clio — 281 224 шт.
 Volkswagen Polo — 263 313 шт.
 Opel/Vauxhall Corsa — 238 603 шт.
 Peugeot 208 — 237 820 шт.
 Ford Focus — 223 482 шт.
 Nissan Qashqai — 201 546 шт.
 BMW 3 — 200 720 шт.
 Opel/Vauxhall Astra/Astra Classic — 196 624 шт.

Продажи в следующих странах: Австрия, Бельгия, Венгрия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Франция, Финляндия, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.

Источник:

2014 

 Volkswagen Golf — 518 657 шт.
 Ford Fiesta — 307 896 шт.
 Renault Clio — 299 769 шт.
 Volkswagen Polo — 278 494 шт.
 Opel/Vauxhall Corsa — 250 711 шт.
 Ford Focus — 221 935 шт.
 Peugeot 208 — 214 652 шт.
 Nissan Qashqai — 203 549 шт.
 Škoda Octavia — 203 462 шт.
 Audi A3/S3/RS3 — 199 537 шт.

Продажи в следующих странах: Австрия, Бельгия, Венгрия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Франция, Финляндия, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.

Источник:

2015 

 Volkswagen Golf — 531 723 шт.
 Ford Fiesta — 318 189 шт.
 Renault Clio — 303 086 шт.
 Volkswagen Polo — 298 691 шт.
 Opel/Vauxhall Corsa — 268 239 шт.
 Ford Focus — 233 026 шт.
 Nissan Qashqai — 231 220 шт.
 Peugeot 208 — 228 947 шт.
 Volkswagen Passat — 224 940 шт.
 Peugeot 308 — 214 284 шт.

Продажи в следующих странах: Австрия, Бельгия, Венгрия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Франция, Финляндия, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.

Источник:

2016 

 Volkswagen Golf — 490 299 шт.
 Renault Clio — 308 964 шт.
 Volkswagen Polo — 304 663 шт.
 Ford Fiesta — 298 993 шт.
 Opel/Vauxhall Corsa — 251 057 шт.
 Opel/Vauxhall Astra/Astra Classic — 251 057 шт.
 Peugeot 208 — 248 118 шт.
 Nissan Qashqai — 233 629 шт.
 Škoda Octavia — 225 011 шт.
 Renault Captur — 214 571 шт.

Продажи в следующих странах: Австрия, Бельгия, Венгрия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Франция, Финляндия, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.

Источник:

2017 

 Volkswagen Golf — 482 543 шт.
 Renault Clio — 325 137 шт.
 Volkswagen Polo — 271 057 шт.
 Ford Fiesta — 254 059 шт.
 Nissan Qashqai — 248 153 шт.
 Peugeot 208 — 243 872 шт.
 Volkswagen Tiguan — 237 005 шт.
 Opel/Vauxhall Corsa — 231 334 шт.
 Škoda Octavia — 227 694 шт.
 Opel/Vauxhall Astra/Astra Classic — 216 106 шт.

Продажи в следующих странах: Австрия, Бельгия, Венгрия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Франция, Финляндия, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.

Источник:

2018 

 Volkswagen Golf — 441 384 шт.
 Renault Clio — 328 536 шт.
 Volkswagen Polo — 294 493 шт.
 Ford Fiesta — 269 945 шт.
 Volkswagen Tiguan — 252 099 шт.
 Nissan Qashqai — 229 266 шт.
 Peugeot 208 — 227 372 шт.
 Toyota Yaris — 215 400 шт.
 Opel/Vauxhall Corsa — 214 324 шт.
 Renault Sandero — 212 829 шт.

Продажи в следующих странах: Австрия, Бельгия, Венгрия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Франция, Финляндия, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.

Источник:

2019 

 Volkswagen Golf — 410 779 шт.
 Renault Clio — 318 140 шт.
 Volkswagen Tiguan — 265 580 шт.
 Volkswagen Polo — 256 172 шт.
 Ford Fiesta — 227 590 шт.
 Dacia Sandero — 225 220 шт.
 Peugeot 208 — 224 022 шт.
 Ford Focus — 223 275 шт.
 Renault Captur — 223 056 шт.
 Dacia Duster — 220 935 шт.

Продажи в следующих странах: Австрия, Бельгия, Венгрия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Франция, Финляндия, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.

Источник:

2020 

 Volkswagen Golf — 308 834 шт.
 Renault Clio — 303 185 шт.
 Volkswagen Polo — 243 009 шт.
 Volkswagen Tiguan — 219 923 шт.
 Škoda Octavia — 215 581 шт.
 Opel/Vauxhall Corsa — 206 905 шт.
 Peugeot 208 — 194 357 шт.
 Ford Focus — 186 766 шт.
 Nissan Qashqai — 178 804 шт.
 Renault Captur — 175 813 шт.

Источник:

2021 

 Volkswagen Golf — 205 408 шт.
 Peugeot 208 — 196 896 шт.
 Dacia Sandero — 196 792 шт.
 Renault Clio — 196 243 шт.
 Volkswagen T-Roc — 186 644 шт.
 Toyota Yaris — 182 590 шт.
 Opel/Vauxhall Corsa — 180 643 шт.
 Fiat 500 — 174 739 шт.
 Citroën C3 — 159 302 шт.
 Renault Captur — 158 580 шт.

Источник:

2022 

 Peugeot 208 — 206 816 шт.
 Dacia Sandero — 200 550 шт.
 Volkswagen T-Roc — 181 153 шт.
 Fiat 500 — 179 863 шт.
 Volkswagen Golf — 177 203 шт.
 Toyota Yaris — 175 713 шт.
 Opel/Vauxhall Corsa — 164 358 шт.
 Hyundai Tucson — 150 803 шт.
 Dacia Duster — 149 648 шт.
 Renault Clio — 143 561 шт.

Источник: 

Списки:Автомобили
Списки бестселлеров
Списки:Европа
Транспорт в Европе